Энао () — испанская фамилия. Известные носители:

 Энао, Рауль Фернандо (род. 1955) — колумбийский шахматист, международный мастер (1989).
 Энао, Себастьян (род. 1993) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Энао, Серхио (род. 1987) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Энао, Сулай (род. 1979) — колумбийско-американская актриса.
 Энао, Хуан Карлос (род. 1971) — колумбийский футболист.